Флаг муниципального образования Крутоя́рский сельсовет Ужурского района Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 17 мая 2012 года решением Крутоярского сельского Совета депутатов № 19-62р и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7759.

Флаг Крутоярского сельсовета отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две части красного и голубого цвета (в отношении 4:1). На красной части полотнища вплотную к голубой части — берег с белым яром и зелёным верхом, на котором стоит жёлтое колесо. На голубой части полотнища — жёлтая щука, плывущая к древку».

Обоснование символики 
Символика флага Крутоярского сельсовета многозначна:

— крутой обрывистый берег (яр) — гласно символизирует название сельсовета и его административного центра села Крутояр (Крутой яр).

— колесо — символизирует зарождение (1905 год) села Крутояр при строительстве железной дороги, связавшей в 1917 году станции Ачинск и Ужур. В дальнейшем железная дорога способствовала развитию и становлению села;

— голубая полоса — символизирует реку Сереж, на крутом берегу которой и раскинулось село Крутояр и земли Крутоярского сельсовета;

— щука — символизирует многообразие фауны реки Сереж и её многочисленных протоков и местных озёр.

Красный цвет — символ труда, мужества, жизнеутверждающей силы, красоты и праздника.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, молодость и надежду.

Примечания